Władysław Rozwadowski (zm. 1876), hrabia, oficer, urzędnik
 Władysław Rozwadowski (1897-1955), oficer
 Władysław Rozwadowski (ur. 1933), profesor prawa